Астрономический кабинет (1808), Кафедра астрономии Харьковского Императорского университета (с 1824), Харьковская астрономическая обсерватория (с 1883 по 2002), с 2002 года Научно-исследовательский институт астрономии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (НИИ астрономии ХНУ им. В. Н. Каразина). Является коллективным членом Украинской Астрономической Ассоциации.

История обсерватории 

В 1808 году в Харьковском университете был основан Астрономический кабинет (, а в 1824 году была основана кафедра астрономии, первым преподавателем на которой стал П. А. Затеплинский. В период с 1808 по 1882 годы на кафедре астрономии последовательно существовали 4 временные обсерватории. Весной 1883 года под руководством Г. В. Левицкого началась постройка постоянной обсерватории в университетском саду, рядом с загородным анатомическим театром, куда впоследствии был перенесён из университета Астрономический кабинет. Во время Великой Отечественной войны на время оккупации Харькова (1941—1943) основные инструменты были спрятаны, а сотрудники обсерватории находились в Казахстане.

Инструменты обсерватории 
Харьковская обсерватория
 2-дюймовая труба Доллонда — 1808 год (Музей обсерватории)
 6-дюймовый рефрактор Мерца (Музей обсерватории)
 меридианный круг с объективом диаметром 160 мм (Репсольд, Гамбург) — доставлен в 1886 году, установлен в 1888 году (Музей обсерватории)
 хронометр Эриксона — 1892 год (Музей обсерватории)
 рефрактор Цейсса (D = 200 мм, F = 3000 мм), получен примерно в 1930 году
 АПМ-1 (Пассажный инструмент, D = 100 мм, F = 1000 мм)
 Спектрогелиограф (первый в СССР) — 1935 год
 АЗТ-7 (D = 200 мм, F = 2000 мм)

Обсерватория Граково (Чугуевская наблюдательная станция)
 АЗТ-8 (D = 700 мм, F = 3150 мм)
 АФР-2 — хромосферно-фотосферный телескоп

Обсерватория Майданак:

 50-см рефлектор (D = 500 мм, F = 8000 мм)
 Периодически проводятся наблюдения на АЗТ-22

Отделы обсерватории 
 Отдел астрофизики
 Отдел физики астероидов и комет
 Отдел дистанционного зондирования планет
 Отдел физики Солнца и планет
 Лаборатория астрометрии

Направления исследований 
С 1882 по 1894 года:
 наблюдения затмений
 наблюдения покрытий Луной
 определения широты
 разности долгот Харьков-Николаев
 исследование фокусных расстояний объективов
 наблюдения солнечных пятен и протуберанцев
 наблюдения горизонтальными маятниками
 сейсмические наблюдения
С 1901 года начались фотографические работы
С 1929 года участие в работе Международной Службы Времени
С 1935 года проводится солнечный патруль
В 1930 — 1960-х годах приоритетной темой была планетология:
 Поверхность Луны
 Марсианская атмосфера
 Фотометрические свойства Венеры, Юпитера и Сатурна
В 1960-1980-х годах:
 Участие в подготовке планетных миссий АМС
 Разработка методик обработки планетных снимков с АМС
Современные исследования:
 Астрометрия 
 Создание фундаментальных каталогов собственных движений звезд
 Планеты и солнечная физика
 Экспериментальные и теоретические исследования взаимодействия излучения с шероховатыми поверхностями
 Исследований химико-минералогических характеристик поверхностей Луны и планет на основе сочетания наземных и космических данных
 Служба Солнца и изучение солнечной активности в хромосфере
 Физика астероидов
 Физические свойства астероидов и исследования проблемы астероидной опасности
 Дистанционное зондирование планет 
 Разработка поляриметрических методов исследования поверхностей безатмосферных небесных тел
 Методы обработки наблюдений
 Разработка алгоритмов обработки изображений с высоким разрешением с наземных оптических телескопов
 Фотометрический мониторинг гравитационно-линзированных квазаров и исследование явления гравитационного линзирования

Основные достижения 
 Участие в международной работе определения положения звезд реперов для планеты Эрос (зимы 1900/01 и 1901/02)
 Участие в создании трехтомного атласа Луны (на основе снимков с АМС)
 Карты прогноза химического и минералогического состава лунной поверхности 
 Поляриметрия Марса в противостояние 2003 года на телескопе Хаббл
 Исследования YORP-эффекта астероидов
 Исследования оппозиционного эффекта астероидов

Персоналии

Руководители обсерватории 
 1808—1811 — Гут, Иоган Сигизмунд
 1824—1834 — Затеплинский, Павел Александрович
 1834—1842 — Шагин, Антоний Францевич
 1843—1856 — Шидловский, Андрей Петрович
 1857—1878 — Федоренко, Иван Иванович
 1879—1894 — Левицкий, Григорий Васильевич
 1894—1917 — Струве, Людвиг Оттович
 1917—1930 — Евдокимов, Николай Николаевич
 1930—1970 — Барабашов, Николай Павлович
 1971—1977 — Езерский, Владимир Иосифович
 1977—1993 — Дудинов, Владимир Николаевич
 1993—2004 — Захожай, Владимир Анатольевич
 2004—2014 — Шкуратов, Юрий Григорьевич
 с 2014 — Кайдаш, Вадим Григорьевич

Известные сотрудники 
 Порецкий, Платон Сергеевич
 Кудревич, Борис Иванович
 Остащенко-Кудрявцев, Борис Павлович
 Фесенков, Василий Григорьевич
 Герасимович, Борис Петрович
 Струве, Отто Людвигович
 Сикора, Йозеф
 Пархоменко, Прасковья Георгиевна

Академики:
 Николай Барабашов (АН Украинской ССР)
 Василий Фесенков (АН Казахской ССР)

Члены-корреспонденты:
 Юрий Шкуратов (НАН Украины)

Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники:
 1986: Владимир Дудинов, Дмитрий Станкевич, Виктория Цветкова, Юрий Шкуратов
 2010: Ирина Бельская, Вадим Кайдаш, Дмитрий Лупишко

Лауреаты Премии НАН Украины им. акад. М. Н. Барабашова:
 1987: Леонид Акимов, Юрий Александров, Дмитрий Лупишко
 1997: Юрий Шкуратов
 2012: Фёдор Величко, Юрий Круглый, Василий Шевченко

Лауреаты Премии НАН Украины имени С. Я. Брауде:
 2010: Виктор Вакулик

Лауреаты Премии НАН Украины имени Е. П. Фёдорова:
 2012: Пётр Фёдоров

Астронимика 
В честь сотрудников Харьковской обсерватории названы 8 кратеров на Луне, Марсе и Венере, а также ряд астероидов:
 (1857) Пархоменко
 (2126) Герасимович
 (2227) Отто Струве
 (2286) Фесенков
 (3210) Лупишко
 (4208) Киселёв
 (8786) Бельская
 (12234) Шкуратов
 (15898) Харастертим = (от английского сокращения) «Харьковская астероидная команда»
 (17035) Величко
 (17036) Круглый
 (17054) Васильшев
 (18750) Леонидакимов
 (20334) Глевитский

Примечания

Литература 
 200 лет астрономии в Харьковском университете/ Под редакцией проф. Ю. Г. Шкуратова. — Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2008. — 632 с. — ISBN 978-966-623-473-8.
 
 Воронцов-Вельяминов Б. А.  Харьковский университет // Очерки истории астрономии в России. — М. : Гос. изд-во технико-теорет. лит., 1956. — 371 с.

Ссылки 
 Кафедра астрономии и Астрономическая обсерватория Харьковского университета в XIX веке
 Чугуев (Граково)
 Wikimapia — подробное описание зданий
 Вселенная полна тайн — статья к 200-летию астрономии в Харькове
 Науково-дослідний інститут астрономії
 Історія кафедри
 Розенфельд М. Харьковские истории. Выпуск 12: «Обратная сторона луны»

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

Харьковская
Харьковский национальный университет
Астрономические обсерватории Украины
Организации, основанные в 1808 году
Наука в Харькове
Харьковская обсерватория